Все́волод Задера́цкий
 Задерацкий, Всеволод Всеволодович (род. 1935) — российский музыковед, музыкально-общественный деятель, профессор Московской государственной консерватории.
 Задерацкий, Всеволод Петрович (1891—1953) — композитор и пианист